

Cinema 
 Deep Down – film del 1995 diretto da John Travers

Informatica 
 Deep Down – videogioco in lavorazione per PlayStation 4 sviluppato da Capcom

Musica 
 Deep Down – singolo di Christy del 1967, colonna sonora del film Diabolik
 Deep Down – singolo di Dennis Brown del 1974
 Deep Down – album di Enrico Pieranunzi del 1987
 Deep Down – album dei Citizen Swing del 1995
 Deep Down – singolo di Pam Tillis del 1995

Televisione 
 Deep Down – titolo originale dell'episodio In profondità della quarta stagione di Angel